Первая Федеральная Лига Югославии 1951 () — 22-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1951
Югославия
Спорт в Югославии в 1951 году